Boletinellus — рід базидіомікотових грибів родини Boletinellaceae. Назва вперше опублікована 1909 року.

Класифікація 
До роду Boletinellus відносять 10 видів:
 Boletinellus castanellus
 Boletinellus exiguus
 Boletinellus glandulosus
 Boletinellus intermedius
 Boletinellus merulioides
 Boletinellus monticola
 Boletinellus paluster
 Boletinellus proximus
 Boletinellus purpureus
 Boletinellus rompelii

Примітки

Джерела 
 Murrill, W.A. 1909. The Boletaceae of North America — 1. Mycologia. 1(1):4-18 — P.7

Роди грибів
Агарикоміцети